data – w odniesieniu do daty kalendarzowej
 Data – postać w Star Treku
 Data Communications Equipment
 Data Encryption Standard
 Data Manipulation Language
 Data Definition Language
 Data Control Language
 data uregulowania
 Data Warehouse
 data zapisu
 Data urodzenia